Лейквилл ():

 Лейквилл — город в Миннесоте, США.
 Лейквилл — город в Индиане, США.
 Лейквилл — город в Массачусетсе, США.
 Лейквилл — город в Коннектикуте, США.
 Лейквилл — невключённая территория в округе Холмс, Огайо, США.